Чулакай () — село в Панфиловском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Чулакайского сельского округа. Код КАТО — 195659100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2884 человека (1442 мужчины и 1442 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 3407 человек (1719 мужчин и 1688 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Панфиловского района (Алматинская область)